Taoa ist der Name der geographischen Objekte:
 Taoa (Futuna), Ort in Wallis und Futuna
 Taoa (Vavaʻu), Ort in Vavaʻu, Tonga